Con Miami FC ci si può riferire a due squadre di calcio di Miami:
Miami FC, fondata nel 2006 e dal 2010 trasferita a Fort Lauderdale per rifondare il Fort Lauderdale Strikers
The Miami FC, fondata nel 2015 ed iscritta alla USL Championship